Komba steht für:

 komba, deutsche Gewerkschaft
 Komba (Insel), indonesische Vulkaninsel
 Koma (Ethnie), ghanaisches Volk
 Komba (Fluss), guineischer Fluss
 Komba (Stadt), antike Stadt in Kleinasien
 Nosy Komba, Insel vor Madagaskar

Komba ist der Name folgender Personen:
John Komba († Februar 2015), ehemaliger tansanischer Politiker
James Joseph Komba, ehemaliger Weihbischof in Peramiho (Tansania)
Maurus Gervase Komba, ehemaliger Bischof von Tanga (Tansania)